De Nederlandse Leeuw, vroegere voetbalvereniging opgegaan in SV Ommoord
 De Nederlandsche Leeuw, tijdschrift op het gebied van de genealogie en heraldiek
 De Nieuwe Leeuw (DNL), een politieke partij in Suriname
 Det Norske Luftfartsselskap (DNL), Noorse luchtvaartmaatschappij en voorloper van Scandinavian Airlines (SAS)